Las normas de la ciber casa es el episodio 41 (noveno de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Leela recibe una invitación para asistir a una reunión en su viejo orfanato. Inicialmente es reacia, pues los otros huérfanos se reían de su ojo, pero al final decide ir para restregarles en sus caras el éxito que ha tenido. Leela procura impresionarles, pero los demás reasumen rápidamente el reírse de su ojo. Pero allí se encuentra con Adlai Atkins, que le pide perdón por lo mal que la había tratado y que es uno de los pocos que han tenido éxito pues ahora es cirujano ocular. Adlai ofrece a Leela operar su ojo para hacer que parezca normal, y ella acepta el ofrecimiento, a pesar de las de objeciones de Fry, al que le gusta tal como es. Mientras tanto, Bender adopta a doce huérfanos por el subsidio del gobierno de 100 dólares a la semana por niño adoptado.

La operación es un éxito y Leela se adapta a su nuevo y normal aspecto. Adlai consigue una cita con Leela y Fry exhibe muestras de celos. La relación de Adlai y Leela va a más y Adlai le sugiere que podrían tener hijos, a lo que Leela responde que, puesto que ambos son huérfanos, también podrían adoptar, a lo que Adlai conviene. Leela desea adoptar a Sally, una niña con una malformación en la frente, pero Adlai se opone y después sugiere realizar a la niña una operación para hacerla aceptable. Leela, horriblemente ofendida, corta con Adlai y le obliga a deshacer la cirugía que realizó en ella.

Referencias culturales 

 El título es una referencia a la novela y a la película de 1999 Las reglas de la casa de la sidra. Bender también parafrasea uno de los diálogos más famosos de la película, originalmente dicho por Tobey Maguire: "Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra", excepto que cambia Nueva Inglaterra por "Nueva Nueva Inglaterra".
 La tienda "Eye Robot" es una referencia a Yo, Robot.
 La escena en la cual Adlai quita los vendajes a una mujer rubia, pensando que es Leela, es una referencia a un episodio de la serie The Twilight Zone titulado The Eye of the Beholder.
 Cuando Leela sale de clínica, suena la canción «Pretty Woman».

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2001